Drăganu:
 Drăganu, Vâlcea, o localitate în județul Vâlcea, Muntenia, România
 Comuna Drăganu, Argeș, o localitate în județul Argeș, Muntenia, România
 Drăganu-Olteni, o localitate în județul Argeș
 Râul Drăganu, unul curs de apă afluent al Râului Lung
 Valea Drăganului, o localitate în județul Cluj

 Nume de familie
 Nicolae Drăganu (1884, Zagra (Zágra), Bistrița-Năsăud  1939, Cluj)
 Tudor Drăganu (1912  2010), jurist român

Vezi și 
 Drăgan (dezambiguizare)
 Drăgănescu (dezambiguizare)
 Drăgănești (dezambiguizare)
 Drăgăneasa

Toponime românești
Nume de familie românești